Molina de Aragón kan syfta på:

Spanien 

 Molina de Aragón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Molina de Aragón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,